Les briòpsides (Bryopsida) són una classe de molses que comprèn 95% de totes les espècies actuals de molses. Hi ha unes 11.500 espècies distribuïdes arreu del planeta. Aquest grup de molses es distingeixen per tenir esporangis amb dents arrodonides. Les dents estan unides a la base, separades una de l'altra a l'obertura de la càpsula.

Taxonomia 
Abans, el grup Bryopsida comprenia totes les molses. Les circumscripcions actuals del grup són més limitades.
Classe Bryopsida 

 Subclasse Buxbaumiidae (solament Buxbaumia)
 Subclasse Diphysciidae (solament Diphyscium)
 Subclasse Timmiidae (solament Timmia)
 Subclasse Funariidae (5 famílies)
 Subclasse Dicranidae (24 famílies)
 Subclasse Bryidae (71 famílies)

Composició i filogènia actual dels briòpsids.

Referències

Enllaços externs 

 Tree of Life - Bryopsida; Mosses with arthrodontous peristome